Франсиско Медрано има више значења:

 Франсиско Медрано (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско Медрано, Рејес Чавез Патлан (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско Медрано, Лас Пилас (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско Медрано, Ла Морита (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско Медрано, Ла Игериља (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско Медрано, Ранчо Нуево дел Норте (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику